Het landskampioenschap hockey bij de heren in het seizoen 1953/54 werd gewonnen door TOGO.

Algemeen 
Het Nederlandse hockey was opgesplitst in vier districten, waarvan ieder district een eigen eerste klasse competitie hield. De kampioenen van ieder district speelden vervolgens tegen elkaar een hele competitie voor de beslissing om het landskampioenschap. De districtskampioenen waren respectievelijk: TOGO (West), Venlo (Zuid), Meppel (Noord) en DKS (Oost).

Eindstanden

Legenda

Zie ook 
 Nederlands landskampioenschap hockey dames 1953/54

Hockey in 1953
Hockey in 1954
 1953/54